Morvilliers ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Morvilliers (Aube)
 Morvilliers (Eure-et-Loir)